Santho, Santhó oder Santhò ist der Familienname folgender Personen:
 Imre von Santhò (1900–1946), ungarischer Fotograf
 Miklós Santhó (1869–?), ungarischer Maler

Siehe auch:
 Santo